Bernardino de Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bernardino de Campos (ort), São Paulo, 
 Bernardino de Campos (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar